Sonderkommando (veldfunctie), door de nazi's in het leven geroepen functie om geheime opdrachten te vervullen
 Sonderkommando (kampfunctie), gevangenen die vermoorde medegevangenen moesten verbranden
 Sonderkommando Elbe, eenheid van de Luftwaffe opgericht aan het einde van de Tweede Wereldoorlog